Sági Ferenc (1927–2006) növényfiziológus
 Sági Ferenc (?) helytörténész
 Sági Ferenc (?) közép- és hosszútávfutó

Jegyzetek